L'Argentine participe aux Jeux d'été depuis 1900 et participe aux Jeux d'hiver depuis 1928. 

Le pays a remporté au total 77 médailles aux Jeux olympiques d'été, la majorité en boxe mais n'a jamais gagné de médaille aux Jeux olympiques d'hiver.

Le Comité national olympique argentin a été créé en 1923 et a été reconnu par le Comité international olympique (CIO) la même année.

Médailles

Bilan général

Résultats par année

Jeux olympiques d'été

Médailles par sport

Références